Escalona hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Geografía 
Municipios y localidades
 Escalona, localidad española perteneciente al municipio de Puértolas, en la provincia de Huesca, Aragón.
 Escalona municipio español de la provincia de Toledo, en Castilla-La Mancha.
 Escalona del Prado, municipio español de la provincia de Segovia, en Castilla y León.
Hidrografía
 Río Escalona, en la provincia de Valencia.

Personas
 Camilo Escalona, político chileno.
 Miguel Escalona
 Miguel Escalona (futbolista chileno).
 Miguel Escalona Quesada
 Rafael Escalona, compositor vallenato.

Además
 Ducado de Escalona, título nobiliario español.
 Escalona (serie de televisión), serie de televisión colombiana.
 Nombre del primer disco de Vallenato de Carlos Vives.